Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das BNP Paribas Masters 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, die in zwei Runden ausgespielt wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. Oktober 2016 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 143 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Paris